Mit Conciergerie bezeichnet man im Französischen:

 Conciergerie (Paris), die ehemalige Conciergerie im Pariser Palais de la Cité, die später als Gefängnis genutzt wurde,
 ursprünglich das Pförtner- oder Wächtergebäude eines Schlosses oder einer Burg, 
 als conciergerie privée, ein Unternehmen zur Unterstützung im persönlichen oder privaten Bereich (im deutschsprachigen Raum Concierge Service, im englischen Personal Assistance Service),
 als conciergerie d'entreprise, selbst gewählte Bezeichnung von Unternehmen, die Personal- und Finanzdienstleistungen für andere Unternehmen übernehmen,
 weltweit die Arbeitsstätte des Concierge (Hotel) im Betrieb eines Luxushotels, vergleichbar mit dem Arbeitsbereich Rezeptionisten in anderen Hotelkategorien,
 Wohnsitz und/oder Arbeitsstätte des Verwalters oder des Hausmeisters (concierge) und gegebenenfalls der unterstellten Bediensteten,
 mit La Conciergerie einen kanadischen Film von Michel Poulette (1997).